Javier Baldassare Macchiavello (n. Las Condes 18 de abril de 1993), es un actor chileno que ha participado en más de cuatro telenovelas de TVN. Adicionalmente ha realizado variadas producciones para otros canales. Fue al colegio Dunalastair Las Condes. Actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad de los Andes. Conocido como Tonino.

Teleseries

Series y unitarios

Enlaces externos 

 

Actores de televisión de Chile
Nacidos en Santiago de Chile
Actores masculinos de Chile